Wojciech Waglewski – polski muzyk, lider zespołu Voo Voo, ojciec Piotra i Bartosza Waglewskich
 Bartosz Waglewski – "Fisz", polski muzyk
 Piotr Waglewski – Emade, DJ M.A.D, muzyk hip-hopowy
 Jerzy Waglewski – dziennikarz
Zobacz też:
 Morawski Waglewski Nowicki Hołdys – zespół rockowy

Polskie nazwiska